Анжире́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Гре. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70022.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 300 км к юго-востоку от Парижа, в 31 км северо-западнее Безансона, в 35 км к юго-западу от Везуля.

На западе коммуны протекает река Кабри ().

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 132 человека.

Администрация

Экономика 

В 2010 году среди 86 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 70 были экономически активными, 16 — неактивными (показатель активности — 81,4 %, в 1999 году было 67,9 %). Из 70 активных жителей работали 61 человек (31 мужчина и 30 женщин), безработных было 9 (3 мужчин и 6 женщин). Среди 16 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона